Алехандро Дарио Гомес (; род. 15 февраля 1988, Буэнос-Айрес, Аргентина), более известный как Папу Гомес — аргентинский футболист, нападающий клуба «Севилья» и сборной Аргентины. Чемпион мира 2022 года.

Карьера 
Начал карьеру в клубе «Арсенал Саранди», где играл четыре года. В 2009—2010 годах играл в «Сан-Лоренсо». С 2010 по 2013 год играл за итальянский клуб «Катания», провёл в общей сложности 111 матчей, в которых отличился забитым голом 18 раз.

В августе 2013 года перешёл в харьковский «Металлист». По неофициальным данным сумма трансфера составила 6-7 миллионов евро. Первый гол за «Металлист» Алехандро забил 26 октября 2013 года в домашнем матче против «Карпат». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу харьковчан.

В сентябре 2014 года итальянская  «Аталанта» сообщила о переходе Алехандро и подписании с ним трёхлетнего соглашения.

26 января 2021 года испанский клуб «Севилья» объявил о заключении контракта с аргентинским игроком до лета 2024 года.

За национальную сборную Аргентины дебютировал в 29 лет в товарищеском матче против Сингапура.

Статистика

Достижения 
Сборная Аргентины
 Обладатель Кубка Америки: 2021
 Победитель Финалиссимы: 2022
 Победитель: Чемпионат мира по футболу: 2022

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Катания»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Севилья»